Кушере́ка (дореф. Кушерѣка) — топоним в России:

 Кушерека (деревня) — деревня в Онежском районе Архангельской области.
 Кушерека (река) — река в Онежском районе Архангельской области.